El National Invitation Tournament 2002 fue la sexagésimo quinta edición del National Invitation Tournament. La disputaron por primera vez 40 equipos, celebrándose la fase final de la competición en el Madison Square Garden de Nueva York. El ganador fue la Universidad de Memphis, que lograba su primer título en esta competición.

Equipos

Georgetown rechazó la invitación 
El miembro de la Big East Conference, Georgetown, se encontraba originalmente entre las universidades invitadas al torneo, pero decidió declinar la invitación. El entrenador de los Hoyas, Craig Esherick, explicó que la cancha de juego de su equipo, el MCI Center en Washington, D.C., estaba reservado para albergar la fase regional del Este del Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 2002, por lo que, de haber aceptado la invitación, hubiera supuesto que su equipo jugara e la costa oeste durante dos semanas, forzando a sus jugadores a perderse muchas de sus clases. Tras tener que sufrir un calendario similar la temporada anterior, Esherick concluyó que perderse dos semanas de clase para disputar el NIT, un torneo que no ofrece una oportunidad de alcanzar un título nacional, no era lo mejor para sus jugadores.

La controvertida decisión de Esherick supuso que Georgetown se quedara sin postemporada por primera vez desde la temporada 1973-74. Los Hoyas se convirtieron en el segundo equipo en rechazar una invitación del NIT tras Louisville, que lo hizo en el NIT de 1987.

Fase final 
Cuadro final de resultados.

Semifinales y Final

Referencias

Véase también 
Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 2002

Enlaces externos 
Resultados del NIT (años 2000)

Baloncesto en 2002
National Invitation Tournament